Лоредана Тома (; род. 10 мая 1995, Ботошани) — румынская тяжелоатлетка, двукратная серебряная призёрка чемпионатов Европы (2013, 2014) в весовой категории до 58 кг, четырёхкратная чемпионка Европы в 2017, 2018 и 2019 и 2021 годах, и двукратная чемпионка мира (2017 и 2022 годов).

Карьера 
Осенью 2014 года во время внесоревновательного допинг-контроля была уличена в использовании запрещённого анаболического стрероида Станозолол и дисквалифицирована на два года.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, румынская спортсменка, в весовой категории до 64 кг., завоевала абсолютную бронзовую медаль и малую серебряную медаль в упражнении рывок, взяв вес 110 кг. 

В 2019 году на чемпионате Европы, Лоредана вновь повторила своё высшее достижение на континентальных первенствах и завоевала золотую медаль, показав в сумме 239 кг. В двух упражнениях она также завоевала малые золотые медали.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, румынская спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг. Общий вес на штанге 240 кг. В рывке завоевала малую бронзовую медаль (112 кг).

В апреле 2021 года на Чемпионате Европы в Москве, румынская тяжёлоатлетка в олимпийской весовой категории до 64 кг, с результатом 244 килограмма стала четырёхкратной чемпионкой Европы. В упражнении "рывок" с весом 114 кг, а также в упражнении "толчок" с весом 130 кг она завоевала малые золотые медали.

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 71 кг она стала чемпионкой мира по сумме двух упражнений с результатом 256 кг и завоевала малую золотую медаль в упражнении «рывок» (119 кг).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики 

Тяжелоатлеты Румынии
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике